Константи́н Бори́сович Езови́тов (, Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия) — , Минск) — белорусский политический, общественный и военный деятель, публицист, переводчик, педагог, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1893 году в г. Двинск Витебской губернии (Даугавпилс).

Во время Первой Мировой войны проводил активную просветительскую и организационную работу среди солдат-белорусов Северного фронта. Был выбран заместителем председателя Центрального белорусского военного совета.

В 1916 году служил подпрапорщиком 151-го пехотного Пятигорского полка.

25 марта 1918 года участвовал в провозглашении независимости Белорусской Народной Республики, входил в состав её Рады. Занимал должность народного секретаря по армейским делам (аналог министра обороны).

В 1919—1920 годах был руководителем армейско-дипломатической миссии БНР в Латвии и Эстонии. Установил дипломатические отношения правительства БНР с правительствами Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Обратился с просьбой о военной помощи к правительству США. Содействовал переходу генерала Булак-Балаховича на белорусскую службу.

С 1921 года жил в Латвии. В 1923 году назначен управляющим белорусской городской гимназии в Лудзе. В 1924 года арестован политической полицией Латвийской Республики в составе группы 9 белорусских учителей из-за карты на стене в гимназии, где в пределах Белоруссии была указана часть России, Литвы, Польши и Латвии. Находился под арестом 11 месяцев. В 1925 году суд в Даугавпилсе оправдал всех подозреваемых.

Во время Второй Мировой войны был членом Белорусской Центральной Рады, в 1945 году занимал должность военного министра в правительстве БЦР.

В апреле 1945 года арестован СМЕРШем в Германии. По официальной версии, ослабленный туберкулёзом Езовитов умер от дистрофии в тюрьме в мае 1946 года.

Сочинения 
 Белоруссы и поляки: документы и факты из истории оккупации Белоруссии поляками в 1918 и 1919 годах: пер. с белорус. — Ковна : Изд-во им. Ф. Скорыны, 1919. — 124 с.

Примечания

Литература 
 
 Езавитов Константин Борисович, о нём // Полоцк (Кливленд, США). — 1992. — № 5 (15). — С. 16—23. Белорусский журнал в Америке, на бел. яз.
 Володько С. Белорусский министр из Даугавпилса [Двинска, Кастусь Езавитов (1893—1946), в правительстве Белорусской Народной Республики (БНР) 25 марта 1918 года] // СМ-сегодня. — 1994. — 23 мар. — С. 6.
 Езовитов К. Б. Воспоминания / Предисловие А. Хацкевича // Нёман. 1993. № 3. С. 132—162.

Ссылки 
 Константин Езовитов на slounik.org

Члены Рады Белорусской народной республики
Министры БНР
Белорусские коллаборационисты
Члены Белорусской социалистической громады
Члены Белорусской центральной рады
Умершие в тюрьмах СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Участники Первой мировой войны (Россия)